Temblador peut désigner :

Toponymes

Temblador : chef-lieu de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas ;
 Temblador : une localité de la paroisse civile d'Yapacana de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme